El título El pecado de Oyuki puede hacer referencia a:
 El pecado de Oyuki, historieta escrita por Yolanda Vargas Dulché y publicada en 1949.
 El pecado de Oyuki, telenovela producida por Lucy Orozco en 1988, adaptación de la historieta.